Crawford é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Crawford (Arkansas)
Condado de Crawford (Geórgia)
Condado de Crawford (Illinois)
Condado de Crawford (Indiana)
Condado de Crawford (Iowa)
Condado de Crawford (Kansas)
Condado de Crawford (Michigan)
Condado de Crawford (Missouri)
Condado de Crawford (Ohio)
Condado de Crawford (Pensilvânia)
Condado de Crawford (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos